Cymopterus planosus är en flockblommig växtart som först beskrevs av George Everett Osterhout, och fick sitt nu gällande namn av Mildred Esther Mathias. Cymopterus planosus ingår i släktet Cymopterus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
planosus